Красная Сопка — посёлок в Назаровском районе Красноярского края России. Административный центр Красносопкинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 55 км к югу от районного центра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 847 мужчин и 960 женщин из 1807 чел.

Образование 
В посёлке есть детский сад, и средняя общеобразовательная школа, в которой учатся дети с нескольких деревень и посёлков.

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района